20-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 20-й меридиан восточной долготы
 20-й меридиан западной долготы

См. также 
 20-я параллель